Stanisław Rawicz Kosiński – inżynier
 Stanisław Rawicz-Dziewulski – żołnierz